Kilo může znamenat:

 předpona soustavy SI (k) pro 103
 hovorově kilogram
 hovorově 100 Kč(s)
 písmeno K v hláskovací abecedě NATO
 v kódovém označení NATO sovětských ponorek Projekt 877